Dit is een lijst van planetoïden 19901-20000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19901) - || 2191 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19902) - || 3420 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19903) - || 3464 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19904) - || 3487 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19905) - || 4086 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19906) - || 4138 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19907) - || 4220 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19908) - || 4324 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19909) - || 4326 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19910) - || 5078 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19911) Rigaux || 1933 FK || 26 maart 1933 || F. Rigaux
|-
| (19912) Aurapenenta || 1955 RE1|| 14 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (19913) Aigyptios || 1973 SU1|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (19914) Klagenfurt || 1973 UK5|| 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (19915) Bochkarev || 1974 RX1|| 14 september 1974 || N. S. Chernykh
|-
| (19916) Donbass || 1976 QH1|| 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (19917) Dazaifu || 1977 EE8|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (19918) Stavby || 1977 PB || 6 augustus 1977 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (19919) Pogorelov || 1977 TQ6|| 8 oktober 1977 || L. I. Chernykh
|-
| (19920) - || 1978 NF || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (19921) - || 1978 VV3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (19922) - || 1978 VV4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (19923) - || 1978 VA8|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (19924) - || 1979 MQ6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (19925) - || 1979 QD3|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (19926) - || 1979 YQ || 17 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (19927) Rogefeldt || 1980 FM4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (19928) - || 1981 DB3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (19929) - || 1981 DL3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (19930) - || 1981 EV2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19931) - || 1981 EF3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19932) - || 1981 EU4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19933) - || 1981 EW5|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19934) - || 1981 EG11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19935) - || 1981 EG12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19936) - || 1981 EZ12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19937) - || 1981 EF15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19938) - || 1981 EN15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19939) - || 1981 EG16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19940) - || 1981 EK20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19941) - || 1981 ES24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19942) - || 1981 EV24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19943) - || 1981 EB31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19944) - || 1981 EF31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19945) - || 1981 ET31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19946) - || 1981 EB35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19947) - || 1981 EE39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19948) - || 1981 EP40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19949) - || 1981 EM46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19950) - || 1981 EP47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19951) - || 1982 UW2|| 20 oktober 1982 || G. Aldering
|-
| (19952) Ashkinazi || 1982 UV6|| 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (19953) Takeo || 1982 VU2|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (19954) Shigeyoshi || 1982 VY3|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (19955) Hollý || 1984 WZ1|| 28 november 1984 || M. Antal
|-
| (19956) - || 1985 QW1|| 17 augustus 1985 || E. F. Helin
|-
| (19957) - || 1985 QG4|| 24 augustus 1985 || Bulgarian National Observatory
|-
| (19958) - || 1985 RN4|| 11 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (19959) - || 1985 UJ3|| 17 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (19960) - || 1986 CN1|| 3 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (19961) - || 1986 QP3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (19962) Martynenko || 1986 RV5|| 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (19963) - || 1986 TR || 4 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (19964) - || 1987 BX1|| 25 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (19965) - || 1987 RO1|| 14 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (19966) - || 1987 SL3|| 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (19967) - || 1987 SN12|| 16 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (19968) Palazzolascaris || 1988 FE3|| 19 maart 1988 || W. Ferreri
|-
| (19969) Davidfreedman || 1988 PR || 11 augustus 1988 || A. J. Noymer
|-
| (19970) Johannpeter || 1988 RJ3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (19971) - || 1988 RZ5|| 3 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (19972) - || 1988 RD6|| 5 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (19973) - || 1988 RZ10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (19974) - || 1989 GR1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (19975) - || 1989 GX2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (19976) - || 1989 TD || 4 oktober 1989 || J. M. Baur
|-
| (19977) - || 1989 TQ || 7 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (19978) - || 1989 TN6|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (19979) - || 1989 VJ || 2 november 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (19980) Barrysimon || 1989 WF2|| 22 november 1989 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (19981) Bialystock || 1989 YB6|| 29 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (19982) Barbaradoore || 1990 BJ || 22 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (19983) Inagekiyokazu || 1990 DW || 18 februari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (19984) - || 1990 EP2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (19985) - || 1990 GD || 15 april 1990 || E. W. Elst
|-
| (19986) - || 1990 KD || 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (19987) - || 1990 QJ3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (19988) - || 1990 QW3|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (19989) - || 1990 RN8|| 15 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (19990) - || 1990 SE8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (19991) - || 1990 SW8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (19992) Schönbein || 1990 TS9|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19993) Günterseeber || 1990 TK10|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19994) Tresini || 1990 TJ15|| 13 oktober 1990 || L. G. Karachkina, G. R. Kastel'
|-
| (19995) - || 1990 VU8|| 12 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (19996) - || 1990 WZ || 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (19997) - || 1990 WM1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (19998) Binoche || 1990 WP1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (19999) Depardieu || 1991 BJ1|| 18 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (20000) Varuna || 2000 WR106|| 28 november 2000 || Spacewatch (Robert S. McMillan)|}

Planetoïdenlijsten